Aspin est un nom propre français et anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Col d'Aspin, col des Pyrénées dans le département français des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Aspin-en-Lavedan, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Aspin-Aure, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Patronyme 

 Les Aspin (Leslie Aspin Jr.) (1938-1995), politicien américain ;
 Neil Aspin (1965-), footballeur et un entraîneur anglais.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais